Terremoto blanco es el término utilizado para describir eventos meteorológicos de nevadas extremas que han acontecido en Chile de manera excepcional a gran escala, y que han provocado severos daños económicos, infraestructurales y de servicios a las regiones y/o territorios donde se han producido. La expresión terremoto, en este caso, se utiliza como metáfora a la magnitud de los daños generados. Su uso puede referirse a los siguientes eventos: 

 Terremoto blanco de 1995, cuyo impacto ameritó la declaración de zona de catástrofe a comunas de las regiones chilenas VII, XVI, VIII, IX, X, XI y XII.
 Terremoto blanco de 2011, cuyo impacto ameritó la declaración de zona de catástrofe a comunas de las regiones chilenas XVI, VIII y IX.

Referencias 

Olas de frío en Chile